Ted keresztnév
 Ted (2012) amerikai film
 TED konferenciasorozat